Le terme tourteau peut faire référence à plusieurs mots :
 tourteau d'oléagineux : le résidu solide obtenu après extraction de l'huile des graines ou des fruits de plantes oléagineuses ; exemple : tourteau de soja, tourteau de colza. C'est l'un des principaux coproduits utilisés dans l'alimentation animale ;
 tourteau : nom commun à plusieurs espèces de crabes ;
 tourteau fromager : un gâteau ;
 tourteau : un meuble héraldique ;
 tourteau : une pièce mécanique d'un moteur de bateau, servant à l'accouplement de l'arbre d'hélice à la boite de vitesses.

Patronyme 
 Jean-Louis Tourteau-Torterel, marquis d'Orvilliers, homme politique français des .